gilówka – gatunek ptaka z rodziny trznadli
Miejscowości w Polsce:

 Gilówka – wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim
 Gilówka Dolna – wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim
 Gilówka Górna – wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim

2 cieki w Polsce:
 Gilówka – rzeka, dopływ Bukowej
 Gilówka – struga, dopływ Wisły